Naar (littéralement, "feu") est un terme biblique désignant un stade de l'enfer où la peau des pécheurs peut être brûlée et recréée. Ce nom est beaucoup plus connu comme celui du dieu maléfique dans la série livre-jeu Loup Solitaire, et a également été repris dans le jeu Kraland Interactif.

L'histoire de Naar

Dans la série Loup Solitaire 
Dans Aon, le monde de Loup Solitaire, Naar est le dieu du mal et des ténèbres.

Dans le jeu de la politique

le Cybermonde 
Naar est un dieu maléfique et particulièrement sanguinaire dont le réveil 
tant attendu par ses partisans devrait déclencher l'apocalypse et le chaos.

 Le concept du dieu Naar a été intégré dans le Cybermonde par Ezechiel le Démon en 1999 
dans le cadre du jeu de la politique, un jeu de simulation politique et diplomatique par courriel.
 Depuis ce thème a été repris plusieurs jeux de rôle en ligne se déroulant dans l'univers 
du jeu de la politique tels que Kraland Interactif.

Religion et Empire Brun 
L'Empire Brun est un régime cruel émanant des Forces du Mal. Par la nécromancie, 
les démons et les exécutions de masse, l'Empire Brun a gagné, et de loin, le titre de régime le plus criminel du cybermonde. Des millions d'esclaves y sont quotidiennement exploités, violés, mutilés ou égorgés.

 Le principal dieu vénéré en Empire Brun est le dieu maléfique Naar, Celui qui Siège. 
Le clergé de Naar fait partie des principales forces politiques au sein de l'empire.
 Les rumeurs veulent que le Culte de Naar soit fort répandu dans les sous-sols de Kraland 
d'où Naar pourrait se réveiller. Cependant, ce culte maléfique est frappé d'illégalité à la surface.

Liens externes 
 http://naar.xooit.fr
 Encyclopédie du Magnamund réalisée par Pénombre
 Site officiel de l'édition française du jeu de rôle Loup Solitaire

Méchant de fiction
Magnamund